Декре (фр. Decrès) — французская фамилия.

Известные носители:

 Декре, Альберт (1838—1915) — французский адвокат, дипломат и политик.
 Декре, Дени — дореволюционное написание имени французского военно-морского министра Дени Декреса (1838—1915).
 Декре де Сен-Жермен, Антуан Луи (1761—1835) — французский генерал, участник Наполеоновских войн.